Ricardo Flores Magón — revolucionário anarquista mexicano (1874-1922)
Ricardo Flores Peres — militante independentista e dramaturgo galego (1903-2002)

Desambiguações de antropônimos